Ассиньи () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Вайи-сюр-Содр. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18014.

Коммуна расположена приблизительно в 165 км к югу от Парижа, в 85 км юго-восточнее Орлеана, в 50 км к северо-востоку от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 154 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 102 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 76 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 74,5 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 76 активных работали 71 человек (40 мужчин и 31 женщина), безработных было 5 (3 мужчин и 2 женщины). Среди 26 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Валле (XVI век). Исторический памятник с 1971 года
 Церковь Сен-Сатюрнен (XII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер